

События 
 Вторичное утверждение Олафа Ситриксона на троне Нортумбрии.
 949—952 — Король Нортумбрии Олаф Ситриксон (вторично).
 Свержение короля Хорватии Мирослава баном Прибиной, который действовал в интересах Михаила Крешимира, брата Мирослава.
 Обмен посольств между Кордовой и Византией.
 Гибель военного флота Византии в экспедиции против критских арабов. Наступление в Малой Азии.
 Русы в византийских войсках. Девять русских кораблей с 600 воинами помогали византийскому адмиралу в его походе к Криту.
 949—983 — Государь Буидов Азуд ад-Доуле. Столицей избрал Шираз. Меры для подъёма сельского хозяйства и расширения ирригационной сети.

Скончались 
 Умер министр Фудзивара Тадахира (880—949).

См. также